Le qualificazioni del singolare  del BRD Bucarest Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Kiki Bertens (qualificata)
  Tamira Paszek (secondo turno) 
  Sesil Karatančeva (qualificata)
  Renata Voráčová (primo turno)

 Anett Kontaveit (qualificata)
 Paula Kania (primo turno)
 Alberta Brianti (primo turno)
 Indy de Vroome (ultimo turno)

Wildcard 

  Elena Bogdan (primo turno) 
  Cristina Ene (primo turno) 
  Georgia Crăciun (primo turno)
  Ágnes Bukta (primo turno) 

  Vanda Lukács (ultimo turno) 
  Ioana Loredana Roșca (primo turno)
  Aleksandrina Najdenova (secondo turno)
  Ioana Ducu (primo turno)

Qualificati 

  Kiki Bertens
  Elica Kostova

  Sesil Karatančeva 
  Anett Kontaveit

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2014
WTA Tour 2014